Тра́нспортные войска́ Республики Беларусь () — специальные войска, предназначенные для выполнения задач транспортного обеспе́чения

История 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 сентября 1991 г. №1096-XII железнодорожные войска, дислоцирующиеся на территории Республики Беларусь, подчинены Совету Министров Республики Беларусь.

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 1992 года № 760 «О железнодорожных войсках» на базе 30‑й отдельной железнодорожной бригады были образованы железнодорожные войска Республики Беларусь.

В ноябре 2001 года управление железнодорожных войск Республики Беларусь было преобразовано в департамент железнодорожных войск Министерства обороны Республики Беларусь.

11 мая 2006 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подписал Указ № 312 «О некоторых мерах по совершенствованию транспортного обеспечения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь». Документ принят в целях создания единой системы транспортного обеспечения Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Беларуси. Согласно Указу на базе существующих железнодорожных, автомобильных и дорожных войск были созданы транспортные войска Беларуси.

Задачи

В мирное время 
 поддержание своей постоянной боевой и мобилизационной готовности;
 участие в осуществлении мероприятий по оперативному оборудованию территории Республики Беларусь;
 осуществление подготовительных мероприятий по техническому прикрытию, восстановлению, повышению живучести и пропускной способности железных и автомобильных дорог (их участков, объектов) в предполагаемых районах ведения Вооружёнными Силами, другими воинскими формированиями операций (боевых действий);
 изучение предполагаемых районов действия транспортных войск в военное время и имеющихся там железных и автомобильных дорог (их участков, объектов), определение вероятных объёмов их разрушения и ресурсов, необходимых для восстановления;
 накопление, размещение, хранение и своевременное обновление вооружения, военной и специальной техники, конструкций и других материальных средств, предназначенных для развертывания транспортных войск в военное время;
 своевременная корректировка военно-технического описания путей сообщения;
 организация воинских перевозок железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом;
 осуществление воинских перевозок автомобильным транспортом;
 выполнение в процессе обучения личного состава транспортных войск учебно-практических задач по строительству, реконструкции, вводу в действие, восстановлению, ремонту, содержанию железных и автомобильных дорог (их участков, объектов), других объектов транспорта;
 подготовка, переподготовка и обучение граждан, состоящих в запасе Вооружённых Сил, военно-учётным специальностям транспортных войск;
 участие в установленном порядке в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на железных и автомобильных дорогах;

В военное время 
 участие в составе Вооружённых Сил в обороне Республики Беларусь;
 обеспечение технического прикрытия, восстановления, разминирования и заграждения железных и автомобильных дорог (их участков, объектов) в районах ведения Вооружёнными Силами, другими воинскими формированиями операций (боевых действий), повышение их живучести и пропускной способности;
 наведение и эксплуатация наплавных железнодорожных и автодорожных мостов и переправ, сборка инвентарных эстакад и других технических средств;
 ремонт и восстановление специальной техники транспортных войск;
 организация воинских перевозок железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом;
 осуществление воинских перевозок автомобильным транспортом.

Руководство 
Органом военного управления транспортных войск является Департамент транспортного обеспечения Министерства обороны. 

Общее руководство транспортными войсками осуществляет Министр обороны, а непосредственное — начальник Департамента транспортного обеспечения, назначаемый на должность Президентом Республики Беларусь. С 31.07.2012 должность занимает генерал-майор Новиков Сергей Игнатович
Полковник Шаплавский Юрий Николаевич назначен начальником Департамента транспортного обеспечения Министерства обороны.
Соответствующие Указы Глава государства Александр Лукашенко подписал 16 августа 2017г.

Состав 
 36-я дорожно-мостовая бригада (гарнизон Жодино);
 30-я отдельная Краснознамённая железнодорожная бригада (гарнизон Слуцк);
 71-й отдельный путевой железнодорожный батальон;
 77-й отдельный Краснознамённый мостовой железнодорожный батальон;
 174-й отдельный железнодорожный батальон механизации;
 259-й отдельный мобильно-восстановительный железнодорожный батальон;
 Ремонтный батальон;
 Рота материального обеспечения;
 Школа подготовки младших специалистов;

 65-я автомобильная бригада (гарнизон Жодино)

См. также 
 Тыловое обеспечение
 Военный транспорт

Примечания 

Вооружённые силы Белоруссии
Железнодорожные войска
Автомобильные войска
Дорожные войска